Везель (нем. Wesel) — топоним:

 Везель — город в Германии, районный центр, ганзейский город, расположен в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Везель — район в Германии в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Везель-Даттельн-канал — канал в Германии, в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Везель-Русси — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.

См. также 
 Везельская цитадель